UPSA peut faire référence à :
 United Planets Space Army, dans l'anime Irresponsable capitaine Tylor,
 The University of the Philippines Singing Ambassadors, un groupe de musique philippine,
 Universidad Pontificia de Salamanca, une université espagnole,
 Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, une université située à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie,
 Union de pharmacologie scientifique appliquée, une entreprise française spécialisée dans la fabrication de médicaments.

UPSa peut faire référence à :
 Unión del Pueblo Salmantino, un parti politique espagnol.